Bundesliga 1979/1980 był to 17. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 11 sierpnia 1979 roku, a zakończył się 31 maja 1980. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Hamburger SV. Nowym mistrzem Niemiec został Bayern Monachium, dla którego był to piąty tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Karl-Heinz Rummenigge, który strzelił 26 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 16., 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1979 w Niemczech
1980 w Niemczech